Reprodukcijske pravice, včasih tudi širše: spolne in reprodukcijske svoboščine in pravice, sta zbirna pojma za več vrst pravic in svoboščine ki se nanašajo na rojevanje otrok in s tem povezana zdravstvena vprašanja. Čeprav sodijo med osnovne pravice in svoboščine človeka, se pravne in družbene ureditve v svetu zelo razlikujejo. Eno izmed mednarodnih besedil definira reprodukcijske pravice:

' ... reprodukcijske pravice vključujejo nekatere človeške pravice, ki so že priznane v državnih zakonih, mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah in drugih dokumentih o soglasju v Združenih Narodih. Te pravice temeljijo na priznanju osnovnih pravic vseh parov ali posameznikov, da svobodno odločajo o številu, času in razmiku med rojevanjem otrok in da so poučenih o načinih za izvajanje, ter pravico, da dosežejo najvišjo raven spolnega in reprodukcijskega zdravja. Vključuje pravico do odločanja o rojevanju brez diskriminacije, prisile ali nasilja, kot je to določeno v dokumentih o človekovih pravicah. Ko uporabljajo te pravice morajo upoštevati potrebe živečih in prihodnjih potomcev in odgovornosti do družbe'.

Sklici 

Človekove pravice
Spolno zdravje
Pravice žensk